Le Parti républicain chinois peut désigner :
 Parti républicain chinois (1912), le Gonghedang, parti opposé au Tongmenghui après la fondation de la République de Chine ;
 Parti républicain chinois (Taïwan), le Minkuotang, parti à Taïwan faisant partie avec le Kuomintang de la Coalition pan-bleue.

Homonymie de parti politique